Леонид Винер:
 Винер, Леонид Дмитриевич (не позднее 1863 — не ранее 1901) — российский инженер-архитектор.
 Винер, Леонид Леонидович (1922—1944) — Герой Советского Союза.